Eugenia Halban (ur. 21 listopada 1901 w Warszawie, zm. 15 maja 1978 w Krakowie) – polska malarka i rysowniczka, autorka portretów (m.in. dziecięcych) oraz obrazów religijnych.

Życiorys 
Jej ojcem był Michał Spirin, pracownik umysłowy Warszawskich Teatrów Rządowych, a matką – Eugenia z domu Leszczyna-Głybowska. Od najmłodszych lat zdradzała duże zainteresowanie rysunkiem, malarstwem i rzeźbą. W wieku 8 lat została uczennicą Wincentego Drabika, malarza i scenografa – autor kilkuset scenografii teatralnych. Następnie doskonaliła się pod kierunkiem Kazimierza Sichulskiego oraz Stanisława Batowskiego Kaczora. 

Żona prof. Leona Halbana, wykładowcy Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, a następnie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie. Przed wojną mieszkała w Warszawie, po wybuchu wojny we Lwowie. W okresie powojennym, po opuszczeniu Lwowa, małżonkowie rozstali się bez formalnego rozwodu. Leon Halban osiadł w Lublinie i tu spoczął na cmentarzu przy ul. Lipowej, Eugenia Halban zamieszkała i tworzyła w Krakowie. Spoczywa na Cmentarzu Rakowickim.

Twórczość 
Autorka przede wszystkim portretów (w tym wielu przedstawień dzieci), scen rodzajowych i obrazów religijnych. Na zamówienie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Krakowie w latach 50. XX wieku wykonała portrety Galileusza i Kopernika, eksponowane w siedzibie towarzystwa. Wszystkie dostępne prace prezentuje publikacja pt. „Eugenia Halban. Katalog prac z 2022”, dostępna online. 

Rozwijała głównie malarstwo olejne, rzadziej sięgała po akwarele i gwasz, a w rysunku – sięgała po ołówek, pastele olejne i suche, kredki oraz sangwinę. 

Swoje prace podpisywała: „E. Halban” lub „E. Halbanowa”. Sporadycznie używała nazwiska „Spirin-Halbanowa”

Nawiązania 
Prace malarskie i rysunkowe Eugenii Halban stały się podstawą scenariusza zajęć edukacyjnych dla dzieci z klas I-III pt. „O czym mówi portret?”.

Życie i twórczość artystki ukazuje esej Pawła Kalińskiego pt. „E. Halban, zatarta tożsamość” z 2022 r.

Przypisy 

Polscy malarze
Urodzeni w 1901
Zmarli w 1978